Mirna, rijeka u Hrvatskoj
 Mirna (Slovenija), rijeka u Sloveniji
 Općina Mirna, općina u Sloveniji
 Mirna (Mirna, Slovenija), naselje u općini Mirna, Slovenija
 Mirna (ime), žensko ime